Trehörningstjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige 

Trehörningstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 

Övre Trehörningstjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 

Trehörningstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 

Trehörningstjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4 ha)
Trehörningtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Trehörningstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (13,6 ha)
Trehörningstjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,91 ha)
Trehörningstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713339-169719), sjö i Vindelns kommun,  (8,85 ha)
Trehörningstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713589-170581), sjö i Vindelns kommun, 
Trehörningstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717032-168308), sjö i Vindelns kommun,  (28,7 ha)
Trehörningstjärnen (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun, 

Trehörningstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (10,8 ha)

Naturreservat
 Trehörningstjärnen (naturreservat) – ett naturreservat i Vindelns kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn